La Beta Ethniki 1976-1977 è la 18ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1977-1978
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1977-1978

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1977-1978
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1977-1978

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1976
Calcio nel 1977